Le lac Harrison, en Colombie-Britannique, au Canada.
Le lac Harrison, au Montana, aux États-Unis.